Dermota ist der Familienname folgender Personen:

 Gaspar Dermota (1917–1969), slowenischer Opernsänger (Tenor)